Ю́рий Ильи́ч Дру́жников (настоящее имя Ю́рий Изра́илевич Альперо́вич, 17 апреля 1933, Москва — 14 мая 2008, Дэвис, Калифорния) — русский писатель, историк литературы, журналист, диссидент.

Начал литературную деятельность в 1960-х годах. Был завотделом науки в газете «Московский комсомолец». В 1987 году эмигрировал, сначала в Австрию, потом в США. До эмиграции был известен главным образом как детский писатель. С 1989 года — профессор Калифорнийского университета, председатель секции ПЕН-клуба «Писатели в изгнании». В 1993 году снялся в роли писателя в американском фильме «У времени в плену» («»).

Произведения переведены на четырнадцать языков. За роман «Ангелы на кончике иглы» (о московских журналистах, о подавлении Московской весны после Пражской) награждён премией имени Достоевского Союза польских писателей.

Книги

Под именем Юрий Израилевич Альперович 
 Автоматы в поле. М., Советская Россия, 1962 (в соавторстве с В. С. Красновым).
 1964 — Азбука автоматики (сборник). М., Молодая гвардия.
 На полях будущего. М.: Политиздат, 1964.
 1967 — Ищите Архимедов! Размышления о том, какими мы можем стать, если… М., Знание.
 3 333 333 богатыря. М., Молодая гвардия, 1967
 Часы досуга нашего. М., Знание, 1968.
 1969 — Чебуреки, или Похождения Линейкина-сына в калошах без зонтика. М., Советская Россия.
 1970 — Республика чудаков, или 1000 и одна страсть. М., Молодая гвардия.

Под псевдонимом Юрий Ильич Дружников 
 1971 — Что такое не везёт
 Не за тридевять земель. М., Знание, 1972.
 1974 — Скучать запрещается! М.: Политиздат.
 1974 — Спрашивайте, мальчики. М.: Московский рабочий.
 1976 — Подожди до шестнадцати. М.: Московский рабочий.
 1987 — «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова» (одна из самых известных работ, книга про Павлика Морозова).
 1988 — Ангелы на кончике иглы (роман был написан в 1969—1976 годах, попал в самиздат и был вывезен в США в виде микроплёнки).
 1991 — Микророманы
 1993 — Досье беглеца (По следам неизвестного Пушкина)
 1995 — Русские мифы
 1995 — Я родился в очереди
 Доносчик 001 или Вознесение Павлика Морозова. М.: Московский рабочий, 1995.
 1998 — Виза в позавчера
 Избранное в 2-х томах. СПб., Пушкинский фонд, 1999
 2000 — Вторая жена Пушкина
 Ангелы на кончике иглы. Екатеринбург. У-Фактория, 2001.
 Русские мифы. Екатеринбург. У-Фактория, 2001
 2002 — Дуэль с пушкинистами
 2003 — Узник России. По следам неизвестного Пушкина. М., Голос-пресс.
 2003 — Суперженщина
 Дуэль с пушкинистами. Псков, 2004
 2005 — Там — это вам не тут!
 2008 — Первый день оставшейся жизни

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Юрий Дружников: Биография с библиографией
 Дружников Ю. И. // Биографии авторов на сайте издательства «Русский путь».

Беседы, интервью 
 Глава «Вместо самиздата графоманиздат» в «Что век грядущий нам готовит?» // «Время и мы» 2000 год № 146, с. 16 — 18
 Есть ли связь между Пушкиным и Павликом Морозовым?
 «Россия такая большая, что лучше видна издалека»
  Исповедь самиздатчика, или я пишу для XXI века
 От «Бесов» до «Ангелов»
 Миф, который всегда с нами
  Культ доноса
 Роман как катарсис

Русские писатели XX века
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Русские писатели третьей волны эмиграции
Литераторы, известные под псевдонимами
Советские диссиденты